En anglais, « sparrow » signifie moineau.

Patronyme 
 Le capitaine Jack Sparrow, pirate fictif de l'univers des Pirates des Caraïbes de Disney.
 Sir John Sparrow David Thompson,  Premier ministre du Canada.
 Rory Sparrow, ancien joueur de basket-ball américain.
 Walter Sparrow, acteur britannique.
 Hélène Sparrow, médecin et microbiologiste française.
 Mitchell Sparrow, coureur cycliste sud-africain.
 Ahmed Sparrow, humoriste français.

Cinéma 
 Sparrow, film policier hongkongais de Johnnie To sorti en 2008.
 Sparrow, film d'horreur britannico-polonais de Shaun Troke sorti en 2010.
Sparrows, film islandais de Rúnar Rúnarsson sorti en 2015.
 Red Sparrow, film américain de Francis Lawrence sorti en 2018.

Navires 
Huit navires de la Royal Navy portent le nom de HMS Sparrow:
 HMS Sparrow (1653) était un pinque capturé en 1653 et vendu en 1659.
 HMS Sparrow (1796) était le cotre marchand à 12 canons Rattler. Rattler avait été lancé en 1780, probablement sous un autre nom, avait reçu une lettre de marque en 1793, puis entre 1793 et 1796 avait servi la Royal Navy en tant que cotre armé. La Navy l'a achetée en 1796 et elle a capturé un certain nombre de navires marchands dans les Caraïbes. Sparrow a été démantelé en 1805.
 HMS Sparrow (1805) était un brick-sloop de classe Fly de 16 canons lancé en 1805 et vendu en 1816.
 HMS Sparrow (1828) était un cotre de 10 canons lancé en 1828. Il a été utilisé comme ketch de sondage à partir de 1844 et a été démantelé en 1860.
 HMS Sparrow (1860) était un vaisseau armé à hélice à bois de classe Philomel lancé en 1860 et démantelé en 1868.
 HMS Sparrow (1889) était une canonnière à hélice composite lancée en 1889. Il a été transféré au gouvernement néo-zélandais en 1906 en tant que navire-école NZS Amokura. Elle a été vendue comme carcasse de charbon en 1922 et a été démolie en 1958.
 HMS Sparrow (1909) était le chalutier Joséphine acheté au service civil en 1909 et réaménagé en navire-école de dragage de mines pour les hommes de la réserve de pêche. Il a été rebaptisée Joséphine en  et revendu au service civil sous le nom d’Orion en . Il a été dissout en 1939.
 HMS Sparrow (U71) était un sloop de classe Black Swan modifié, lancé en 1946 et mis au rebut en 1958.

Autre 
 AIM-7 Sparrow, missile air-air de moyenne portée.
 Aero Dynamics Sparrow Hawk, biplace de tourisme.
 Sparrow, famille d’engins-cibles israëlo-américain comprenant le Black Sparrow, le Blue Sparrow et le Silver Sparrow.
 Sparrow, un client de messagerie sous iOS racheté le  par Google (voir la liste complète des acquisitions de Google).

Homonymie de titre